Орконситос има више значења:

 Орконситос (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Орконситос (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Орконситос (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику